Hadleigh kan syfta på:

 Hadleigh, Suffolk – en stad (market town) i Babergh, Suffolk
 Hadleigh, Essex – en ort i grevskapet Essex i England
 Hadleigh (TV-serie) – en TV-serie från 1969–1976